Stonewall kan syfta på:

 Stonewallupproret – en serie våldsamma demonstrationer 1969 mot en polisrazzia mot homosexuella och transpersoner på baren Stonewall Inn i New York

Personer
 Stonewall Jackson (musiker) (1932–), en amerikansk countrysångare
 Stonewall Jackson (1824–1863), en amerikansk general i sydstatsarmén

Geografi

Kanada 

 Stonewall, Manitoba, ort,

USA 

 Stonewall, Louisiana, ort, DeSoto Parish, 
 Stonewall, Mississippi, ort, Clarke County, 
 Stonewall, North Carolina, ort, Pamlico County, 
 Stonewall, Oklahoma, ort, Pontotoc County, 
 Stonewall, Texas, ort, Gillespie County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar